USS Hopewell je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Hopewell (DD-181) 
 USS Hopewell (DD-681)

Hopewell